Plusieurs villes ou communes possèdent une rue du Parlement notable :

Bruxelles : rue du Parlement (Bruxelles)
 Liège : rue du Parlement (Liège)





Parlement